Bosa puede referirse a:

Colombia 
 Bosa, una localidad de Bogotá
 Estación Bosa, una estación del sistema TransMilenio de Bogotá.
 Bosa, avenida que recorre la localidad de Bosa de Bogotá.
 Bosa, el antiguo municipio de Cundinamarca, hoy parte de Bogotá.

Italia 
 Bosa, municipio italiano.